Wine Country – regione della California
Wine Country – film del 2019 diretto da Amy Poehler